Vranković ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Vranković (* 1996), kroatischer Basketballspieler
 Stojko Vranković (* 1964), kroatischer Basketballspieler